El Sub Secretario de Defensa para Inteligencia (Under Secretary of Defense for Intelligence) o USD(I) es un puesto civil de alto rango en la Oficina del Secretario de Defensa (OSD) dentro del Departamento de Defensa de EE.UU. que actúa como el principal consejero civil del Secretario de Defensa en los asuntos que relacionan a inteligencia militar. El Debajo el secretario está nombrado de vida de civil por el Presidente y confirmado por el Senado para servir en el placer del Presidente.

El 16 de noviembre de 2017, el Vice Almirante retirado Joseph D. Kernan, un anterior Navy SEAL, fue confirmado como el quinto Sub Secretario de Defensa para Inteligencia

Historia 
La posición de Debajo Secretario del defensa para Inteligencia fue creado por el Acto de Autorización de Defensa Nacional para Año Fiscal 2003 en el periodo posterior del ataque terrorista del 11 de septiembre para coordinar mejor las actividades de inteligencia. Fue asignado segundo en la línea de sucesión para el Secretario de Defensa, después de una orden ejecutiva hecha por el Presidente George W. Bush el 22 de diciembre de 2005. Cuándo fue creado, la legislación lo describió tomando precedencia en el Departamento detrás del Subsecretario para Personal y Respuestas.

Totales de presupuesto

Referencias 

Directores de agencias de inteligencia